«Скрыто в Америке» () — телевизионная драма режиссёра Мартина Белла ().

Сюжет 
«Скрыто в Америке» — фильм, снятый для американского телевидения, главной темой которого является проблема бедности в Соединенных Штатах. В основу сюжета положена история о том, как отец безуспешно пытается бороться с бедностью, чтобы содержать семью. Его гордость и оптимизм не позволяют ему обращаться за помощью в социальные службы. Но только до тех пор, пока не становится слишком поздно…

Фильм был номинирован на множество наград, включая премию Гильдии киноактёров США и премию «Эмми». Фильм вышел в эфир американского телевидения 1 декабря 1996 года, и был выпущен на DVD 8 февраля 2005 года.

В ролях 
 Бо Бриджес — Билл
 Брюс Дэвисон — Доктор Майкл Миллертон
 Шелтон Дэйн — Робби
 Джена Мэлоун — Уилла
 Элис Криге — Ди
 Джозеф Соммер (Josef Sommer) — Эдварт Миллертон
 Фрэнсис Макдорманд — Гас
 Джефф Бриджес — Винсент
 Аллегра Дентон (Allegra Denton) — Кэролайн
 Никки Гуаданьи — администратор больницы

Награды

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США